Le refuge du Col de la Croix du Bonhomme, parfois de manière officieuse refuge du Bonhomme et refuge de la Croix du Bonhomme, est un refuge de montagne situé en France, dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes, sur la commune de Bourg-Saint-Maurice.

Géographie 
Le refuge se trouve juste au-dessus du col qui lui a donné son nom et qui marque la limite communale entre Bourg-Saint-Maurice et Beaufort.

Caractéristiques et informations

Accès 
Le refuge est accessible à pied par le GR 5, soit à partir du Plan de la Lai (route du Cormet de Roselend versant ouest Beaufortain), où la montée en 3 heures est facile malgré le passage de la crête des Gittes, soit à partir des Chapieux (route du Cormet de Roselend versant est Tarentaise) où la montée est plus raide, soit à partir de Saint-Gervais-les-Bains via le col du Bonhomme. Le refuge est gardé et peut accueillir les randonneurs qui peuvent se restaurer et se reposer.

Ascensions

Traversées

Particularités

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de refuges des Alpes
 Sport en Pays de Savoie

Lien externe 

Col Croix Bonhomme
Col Croix Bonhomme
Col Croix Bonhomme
Col Croix Bonhomme